Austropaxillus — рід грибів родини Serpulaceae. Назва вперше опублікована 1999 року.

Класифікація 
До роду Austropaxillus відносять 13 видів:

Примітки

Джерела 
 Bresinsky, A.; Jarosch, M.; Fischer, M.; Schönberger, I.; Wittmann-Bresinsky, B. 1999. Phylogenetic relationships within Paxillus s.l. (Basidiomycetes, Boletales): separation of a southern hemisphaere genus. Plant Biology. 1:327-333 - P.331

Роди грибів
Агарикоміцети